Caio Fonteio Capitão (cônsul em 33 a.C.) — cônsul romano em 33 a.C.
 Caio Fonteio Capitão (cônsul em 12) — cônsul romano em 12 e filho do anterior
 Caio Fonteio Capitão (cônsul em 59) — cônsul romano em 59 e filho do anterior
 Fonteio Capitão — cônsul em 67 e provavelmente chamado Caio. Governador da Germânia Inferior assassinado logo depois da morte de Nero

Desambiguações de antropônimos
 
Desambiguações de história